Langes Tal ist ein Talname:

 Langes Tal (Lauter), Bachtal zur Lauter oder Großen Lauter (zur Donau) in Anhausen, Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Langes Tal (Ruckgraben), linkes Trockental zum Ruckgraben bei Oeffingen, Stadt Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Langes Tal (Selke), rechtes Bachtal der  zur Selke bei Alexisbad, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Langental
 Langetalbach